Вильчик или вильчак — место соединения листов двускатной крыши вверху. В традиционной архитектуре белорусов вильчик был местом украшения крестьянских домов. В Белоруссии встречаются двойные и одиночные вильчаки в мотиве рогов или лошадиных голов, фигурок птиц и змей, повёрнутых в разные стороны.

Примечания

Литература 
 Беларускае народнае жыллё / [Э. Р. Сабаленка і інш.]; рэдактар В. К. Бандарчык ; Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мінск: Беларуская навука, 1973. — 125 с. — 2 250 экз.
 <i id="mwHw">Сахута, Я.М.</i> Фарбы роднай зямлі: Нарысы пра нар. мастацтва Беларусі. Кн. для вучняў / Я. М. Сахута. — Мінск : Нар. асвета, 1985. — 191 с.

Деревянная архитектура
Архитектурные элементы